Darré peut désigner :

Patronyme
 Jeanne-Marie Darré (1905-1999), une pianiste française.
 Patricia Darré (née en 1958), une journaliste française. 
 Richard Walther Darré, (Buenos Aires, 1895 - Munich, 1953), un général SS (SS-Obergruppenführer), un des principaux théoriciens nazis de l’idéologie Blut und Boden ("Le sang et le sol").

Toponyme
 Tournous-Darré, une commune française, située dans le département des Hautes-Pyrénées et la région Midi-Pyrénées.

Hydronyme
 Arrêt-Darré, un affluent de l'Arros

Homonymie de patronyme